Montagne kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montagne-Fayel, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Montagne, Gironde, 
 Montagne, Isère,

Italien 

 Montagne, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Karibiska Nederländerna 

 Kibrá di Montaña, kulle, Bonaire, 

Robotskapade Italienförgreningar